L’expression  peut faire référence à deux périodes de régence du royaume d'Espagne :
régence de Marie-Christine de Bourbon (1833-1840), exercée par Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1806-1878) ;
régence de Marie-Christine d'Autriche (1885-1902), exercée par Marie-Christine d'Autriche (1858-1929).

Homonymie historique